Chicharro hace referencia a varios artículos:

Biología
 nombre común del pez Trachurus trachurus; o
 nombre común de la planta Erica australis
 nombre común de la planta Erica umbellata
 nombre común de la planta Vicia ervilia.

Además
 Chicharro o chicharrero, gentilicio de los habitantes de la isla española de Tenerife.
 Chicharro (economía), nombre con el que se denominan en el mercado bursátil a los valores de poca capitalización bursátil.
 Sinónimo de gol en balompié.